Cartagonova puede referirse:

 a Carthago Nova, nombre de la ciudad de Cartagena (España), desde su conquista por Roma, hasta que cayó en manos bizantinas en el siglo VI;
 al Fútbol Club Cartagena equipo de fútbol español que hasta el año 2003 se llamó Cartagonova Fútbol Club;
 al estadio Cartagonova el principal campo de fútbol de la ciudad de Cartagena, donde juega sus partidos el Fútbol Club Cartagena.